Prima banca degli Stati Uniti (1791-1811) 
Seconda banca degli Stati Uniti (1816-1836) 
Banca degli Stati Uniti (1913-1930)